Rollán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rollán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Rollán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar